

Patronyme 

 Benedikt Gröndal (1924 – 2010), une personnalité politique islandaise.

Toponyme 

 Gröndal, localité suédoise de la commune de Vallentuna ;
 Gröndal, localité suédoise de la commune de Värmdö.

Homonymie de localités